Kurt Gumpel ist der Name folgender Personen:

* Kurt Gumpel (Bankier) (1896–1972), deutscher Bankier und Wirtschaftsführer
 Kurt Gumpel (Holocaust-Überlebender) (1922–2010), deutscher Holocaust-Überlebender 

Siehe auch:
 Peter Gumpel (Kurt Peter Gumpel; 1923–2022), deutscher Geistlicher, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer